Kostelů Panny Marie Dobré rady existuje více:
 Kostel Panny Marie Dobré rady (Dobrá Voda) – poutní kostel u Horní Stropnice, okres České Budějovice
 Kostel Panny Marie Dobré rady (Pohoří na Šumavě) – částečně zbořený kostel, okres Český Krumlov